Georgefischeria är ett släkte av svampar. Georgefischeria ingår i familjen Georgefischeriaceae, ordningen Georgefischeriales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Georgefischeria